Rough Diamonds () — шестой студийный альбом британской рок-группы Bad Company, выпущенный в августе 1982 года лейблом Swan Song. Ремастирован и переиздан в 1994 году.

Об альбоме 
Это последний альбом, записанный оригинальным составом Bad Company, а также один из последних альбомов, выпущенных лейблом Swan Song. Музыкальный критик назвал его «лебединой песней» группы.

Работа над диском с самого начала шла весьма трудно. Менеджер группы Питер Грант устранился от работы после смерти ударника Led Zeppelin Джона Бонэма в сентябре 1980 года. Между участниками группы возникали разногласия и ссоры, однажды дело дошло до драки между Полом Роджерсом и Бозом Барреллом.

Альбом был прохладно встречен критикой и не имел коммерческого успеха. Единственным успешным хитом с этого альбома стала первая композиция «Electricland», которая была выпущена также в виде сингла.

Список композиций

Участники записи 
 Пол Роджерс — вокал, гитара 
 Майк Ралфс — гитара, слайд-гитара
 Саймон Кирк — ударные
 Боз Баррел — бас-гитара

 Приглашённые музыканты
 John Cook — фортепианто и синтезатор
 Mel Collins — саксофон

Ссылки 
 Rough Diamonds на discogs.com
 Rough Diamonds на darkside.ru

Примечания 

Альбомы Bad Company
Хард-рок-альбомы
Альбомы Swan Song Records
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis